Гонолульский марафон (полное название JAL Honolulu Marathon) — ежегодный марафон, который проводится в Гонолулу, Гавайи. Является одним из самых массовых марафонов мира, ежегодно в нём участвует более 20 000 человек, в 2013 году финишировало 22 054 человек. Дистанция соответствует стандартам IAAF, на ней могут фиксироваться мировые рекорды.

История 
Впервые марафон состоялся в воскресенье 16 декабря 1973 года. В тот день на старт вышло 167 бегунов в возрасте от 8 до 58 лет, из них 151 смогли закончить дистанцию. Победителем у мужчин стал 24-летний студент медик Гавайского университета Дункан Макдональд с результатом 2:27.34. У женщин выиграла 14-летняя школьница Джун Чунь с результатом 3:25.31.

Призовой фонд 
 1-е место — $ 40 000
 2-е место — $ 16 000
 3-е место — $ 10 000
 4-е место — $ 6000
 5-е место — $ 3000

Победители

Ссылки 
 

Марафоны США
Спорт в Гонолулу
Спортивные соревнования на Гавайях
Мероприятия, регулярно проводимые с 1973 года